«Девушка из прогноза погоды» () — американский комедийный фильм 2009 года. В главных ролях: Триша O’Келли, Марк Хармон, Джон Крайер, Энрико Колантони.

Сюжет 
Ведущая утренних телевизионных прогнозов погоды Сильвия узнает об измене своего бойфренда и отпускает свои эмоции на свободу прямо во время прямого эфира. После этого её увольняют, и она, одинокая, безработная, уже немолодая и с младшим братом начинает роман с молодым человеком — другом своего брата.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года